Dubai Tennis Championships 2020, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2020– tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2020 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 17–22 lutego 2020 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 908 770 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020 w tenisie ziemnym
2020
2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich